Трупный яд  — устаревший термин для обозначения биогенных диаминов, получающихся в результате гнилостных процессов, см. статью «Птомаины»;
 Трупный яд (группа) — советская и российская андеграундная музыкальная группа.